Lorenzini puede hacer referencia a:

Personas 

Carlo Lorenzini; escritor italiano, más conocido como Carlo Collodi.
Carola Lorenzini; aviadora y deportista argentina.
Davide Lorenzini, deportista italiano.
Emilio Lorenzini, político chileno.
Giacomo Lorenzini, futbolista italiano.
Kena Lorenzini, activista chilena por los derechos de la mujer.
Martín Lorenzini; ajedrecista argentino.
Pablo Lorenzini, político chileno.
Paolo Lorenzini, escritor italiano.
Roberto Lorenzini, futbolista italiano.
Rutilo Felipe Pozos Lorenzini, obispo mexicano.

Miscelánea 

Ampollas de Lorenzini; órganos sensoriales especiales.
Café Lorenzini; extinto café de Madrid, España.